La següent és una llista completa dels districtes congressionals per a la representació en la Cambra de Representants dels Estats Units. Les quantitats límits dels districtes són determinades en cada cens, encara que en alguns casos els estats han canviat els límits en més d'una vegada durant un cens. Aquesta llista inclou als 435 actuals i els 200 districtes obsolets. També inclou als 11 futurs districtes a ser creats pel 113è Congrés per als estats que van guanyar escons al Congrés. Per exemple, des que es va fer el Cens de 2000, Nebraska tenia tres districtes, anteriorment va tenir sis. Texas actualment té 32 districtes, però agregarà quatre nous districtes a causa dels canvis en el cens de 2010.

Llista de districtes

Alabama 

 1r. districte congressional
 2n. districte congressional
 3r. districte congressional
 4t. districte congressional
 5è. districte congressional
 6è. districte congressional
 7è. districte congressional
 8è. districte congressional, Obsolet després del cens de 1970
 9è. districte congressional, Obsolet després del cens de 1960
 10è. districte congressional, Obsolet després del cens de 1930
 Districte congressional at-large, Obsolet després de 1917
 Districte congressional at-large del territori d'Alabama, Obsolet després que Alabama es va convertir en un estat

Alaska 

 Districte congressional at-large
 Districte congressional at-large del territori d'Alaska, Obsolet després que Alaska es va convertir en un estat

Arizona 

 1r. districte congressional
 2n. districte congressional
 3r. districte congressional
 4t. districte congressional
 5è. districte congressional
 6è. districte congressional
 7è. districte congressional
 8è. districte congressional
 9è. districte congressional (2013)
 Districte congressional at-large, Obsolet després de 1949
 Districte congressional at-large del territori d'Arizona, Obsolet després que Arizona es va convertir en un estat

Arkansas 

 1r. districte congressional
 2n. districte congressional
 3r. districte congressional
 4t. districte congressional
 5è. districte congressional, Obsolet després del cens de 1950
 6è. districte congressional, Obsolet després del cens de 1950
 7è. districte congressional, Obsolet després del cens de 1940
 Districte congressional at-large, Obsolet després de 1949
 Districte congressional at-large de territoire d'Arkansas, Obsolet després que Arkansas es va convertir en un estat

Califòrnia

Carolina del Nord

Carolina del Sud 

 1r. districte congressional
 2n. districte congressional
 3r. districte congressional
 4t. districte congressional
 5è. districte congressional
 6è. districte congressional
 7è. districte congressional, Obsolet després del cens de 1930
 8è. districte congressional, Obsolet després del cens de 1840
 9è. districte congressional, Obsolet després del cens de 1840

Colorado 

 1r. districte congressional
 2n. districte congressional
 3r. districte congressional
 4t. districte congressional
 5è. districte congressional
 6è. districte congressional
 7è. districte congressional
 Districte congressional at-large, Obsolet després de 1915
 Districte congressional at-large del territori de Colorado, Obsolet després que Colorado es va convertir en un estat en 1876

Connecticut 

 1r. districte congressional
 2n. districte congressional
 3r. districte congressional
 4t. districte congressional
 5è. districte congressional
 6è. districte congressional, Obsolet després del cens de 2000
 Districte congressional at-large, Obsolet després de 1965

Dakota del Nord 
 Districte congressional at-large
 2n districte congressional, Obsolet després del cens de 1970
 3r districte congressional, Obsolet després del cens de 1930

Dakota del Sud 

 Districte congressional at-large
 1r districte congressional, Obsolet després del cens de 1980
 2n districte congressional, Obsolet després del cens de 1980
 3r districte congressional, Obsolet després del cens de 1930

Delaware 

 Districte congresional at-large (1r.), el districte més antic del país. Des de 1787 mai ha canviat de grandària ni forma.

De 1813 a 1823, Delaware tenia dos representants — tots dos triats per mètode at-large per escrutini del mateix districte de l'estat.

District of Columbia 
 Vegeu també:Delegacions sense vot

Florida

Geòrgia 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional
 4t districte congressional
 5è districte congressional
 6è districte congressional
 7è districte congressional
 8è districte congressional
 9è districte congressional
 10è districte congressional
 11è districte congressional
 12è districte congressional
 13è districte congressional
 Districte congressional at-large, Obsolet després de 1885.

Hawaii 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 Districte congressional at-large, Obsolet després de 1971
 Districte congressional at-large de territoire de Hawaii, Obsolet després que Hawaii es va convertir en un estat

Idaho 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 Districte congressional at-large, Obsolet després de 1919
 Districte congressional at-large del territori d'Idaho, Obsolet després que Idaho es convertís en estat

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas 
 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional
 4t districte congressional
 5è districte congressional, Obsolet després del cens de 1990
 6è districte congressional, Obsolet després del cens de 1960
 7è districte congressional, Obsolet després del cens de 1940
 8è districte congressional, Obsolet després del cens de 1930
 Districte congressional at-large, obsolet
 Districte congressional at-large del territori de Kansas, obsolet

Kentucky

Louisiana 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional
 4t districte congressional
 5è districte congressional
 6è districte congressional
 7è districte congressional, Obsolet després del cens de 2010
 8è districte congressional, Obsolet després del cens de 1990
 Districte congressional at-large, Obsolet després de 1875.

Maine 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional, Obsolet després del cens de 1960
 4t districte congressional, Obsolet després del cens de 1930
 5è districte congressional, Obsolet després del cens de 1880
 6è districte congressional, Obsolet després del cens de 1860
 7è districte congressional, Obsolet després del cens de 1850
 8è districte congressional, Obsolet després del cens de 1840
 Districte congressional at-large, va existir breument entre 1820 a 1821 i des de 1883 a 1885

Maryland 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional
 4t districte congressional
 5è districte congressional
 6e districte congressional
 7è districte congressional
 8è districte congressional, creat una altra vegada en el cens de 2010 (estava obsolet des del cens de 1990)
 Districte congressional at-large, 1943 a 1947.

Massachusetts

Michigan

Minnesota 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional
 4t districte congressional
 5è districte congressional
 6è districte congressional
 7è districte congressional
 8è districte congressional
 9è districte congressional, Obsolet després del cens de 1960
 10è districte congressional, Obsolet després del cens de 1930

Mississipí 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional
 4t districte congressional
 5è districte congressional, Obsolet després del cens de 2000
 6è districte congressional, Obsolet després del cens de 1960
 7è districte congressional, Obsolet després del cens de 1950
 8è districte congressional, Obsolet després del cens de 1930

Missouri

Montana 
 Districte congressional at-large
 1r districte congressional, Obsolet després del cens de 1990
 2n districte congressional, Obsolet després del cens de 1990

Nebraska 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional
 4t districte congressional, Obsolet després del cens de 1960
 5è districte congressional, Obsolet després del cens de 1940
 6è districte congressional, Obsolet després del cens de 1930

Nevada 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional

Nou Hampshire 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional, Obsolet després del cens de 1880
 4t districte congressional, Obsolet després del cens de 1850
 Districte congressional at-large, reemplaçat en 1847

Nova Jersey

Nova York

Nou Mèxic 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional

Ohio

Oklahoma 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional
 4t districte congressional
 5è districte congressional
 6è districte congressional, Obsolet després del cens de 2000
 7è districte congressional, Obsolet després del cens de 1950
 8è districte congressional, Obsolet després del cens de 1950
 9è districte congressional, Obsolet després del cens de 1940
 Districte congressional at-large, utilitzat solament entre 1913 a 1915
 Districte congresional at-large de territoire d'Oklahoma, Obsolet després que Oklahoma es va convertir en un estat

Oregon 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional
 4t districte congressional
 5è districte congressional
 Districte congressional at-large, Obsolet després de 3 mars 1893
 Districte congressional at-large de territori d'Oregon, Obsolet després que Oregon es va convertir en un estat

Pennsilvània

Rhode Island 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional, Obsolet després del cens de 1930
 Districte congressional at-large, Obsolet després de 3 mars 1843

Tennessee 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional
 4t districte congressional
 5è districte congressional
 6è districte congressional
 7è districte congressional
 8è districte congressional
 9è districte congressional
 10è districte congressional, Obsolet després del cens de 1950
 11è districte congressional, Obsolet després del cens de 1850
 12è districte congressional, Obsolet després del cens de 1840
 13è districte congressional, Obsolet després del cens de 1840

Texas

Utah 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional
 4t districte congressional
 Districte congressional at-large, Obsolet després que se li atorgués un segon escó l'any 1913.
 Districte congressional at-large del territori de Utah, Obsolet després que Utah es convertís en estat l'any 1896.

Vermont 

 Districte congressional at-large
 1r districte congressional, Obsolet després del cens de 1930
 2n districte congressional, Obsolet després del cens de 1930
 3r districte congressional, Obsolet després del cens de 1880
 4t districte congressional, Obsolet després del cens de 1850
 5è districte congressional, Obsolet després del cens de 1840
 6è districte congressional, Obsolet després del cens de 1820

Virgínia

Virgínia de l'Oest 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional
 4t districte congressional, Obsolet després del cens de 1990
 5è districte congressional, Obsolet després del cens de 1970
 6è districte congressional, Obsolet després del cens de 1960

Washington 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional
 4t districte congressional
 5è districte congressional
 6è districte congressional
 7è districte congressional
 8è districte congressional
 9è districte congressional

Wisconsin 

 1r districte congressional
 2n districte congressional
 3r districte congressional
 4t districte congressional
 5è districte congressional
 6è districte congressional
 7è districte congressional
 8è districte congressional
 9è districte congressional, Obsolet després del cens de 2000
 10è districte congressional, Obsolet després del cens de 1970
 11è districte congressional, Obsolet després del cens de 1930
 Districte congressional at-large del territori de Wisconsin, Obsolet després del 29 de maig de 1848

Wyoming 
 Districte congressional at-large

Bibliografia 
 Martis, Kenneth C., The Historical Atles of Political Parties in the United States Congress, 1789-1989. Macmillan Publishing, 1989 .

Enllaços externs 
 Congressistes via Govtrack.us
 Oficina del cens dels Estats Units:
 Població dels districtes
 Límits dels districtes congresionales
 Geografia en el Lloc de l'Oficina del Cens
 Atles nacional 
Pàgines amb traduccions sense revisar
Política dels Estats Units